Candice, du latin « Candidus » est un prénom féminin à rapprocher de Candide, dont la fête est le 3 octobre. En tant que proche de Candide, il pourrait signifier « blanc éclatant » au sens propre et « loyal » ou « sincère » au sens figuré.

On trouve les variantes ou dérivés Candace, Candis, Candy, Candyce, Candylene et Candys.

Il peut faire référence à :

Prénom 
 Candice Pascal, danseuse professionnelle et mannequin française ;
 Candice, chanteuse du groupe de metal français Eths ;
 Candice Accola, comédienne et chanteuse connue pour son rôle de Caroline Forbes dans The Vampire Diaries ;
 Candice Azzara, actrice américaine ;
 Candice Bergen, actrice américaine ;
 Candice Bergen, femme politique canadienne ;
 Candice Davis, athlète américaine ;
 Candice Didier, championne de patinage artistique ;
 Candice Dupree, joueuse de basket-ball américaine ;
 Candice Gherbi, footballeuse française ;
 Candice Gilg, skieuse acrobatique française ;
 Candice Glover, chanteuse américaine ;
 Candice Hillebrand, actrice et chanteuse sud-américaine ;
 Candice Michelle, catcheuse américaine ;
 Candice Nechitch, présentatrice de télévision et comédienne française ;
 Candice Night, chanteuse américaine ;
 , architecte d'intérieur canadienne ;
 Candice Parise, comédienne et chanteuse française ;
 Candice Patou, actrice française ;
 Candice Prévost, footballeuse française :
 Candice Swanepoel, mannequin sud-africain notamment égérie de Victoria's Secret ;
 Candice Wiggins, joueuse de basket-ball américaine.

Télévision 
 Candice Renoir, série télévisée policière françaises ;
 Candice Wilmer, personnage de la série télévisée américaine Heroes.

Cinéma 
 Candice Lecoeur, héroïne du film Poupoupidou.

Notes et références

Voir aussi 
 
 

Candice
Prénom anglais
Prénom américain